Cláudio Eugênio Savietto (Santo André, 24 de novembro de 1950 - São Paulo, 22 de janeiro de 2011) foi um ator, professor e compositor brasileiro.

Biografia 
Se formou ator em 1970 pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. No mesmo ano, começou a fazer dois espetáculos e musicais.

Foi para o Rio de Janeiro em 1975, onde trabalhou com mestres do teatro como Pepita Rodrigues e Sadi Cabral. Na cidade maravihosa, Cláudio Savietto trabalhou em várias peças teatrais.

Foi também no Rio de Janeiro que Cláudio Savietto se tornou professor de teatro, canto e piano, além de ter sido contratado pela TV Globo.

Segundo informações de seus familiares, Cláudio era portador do vírus da Hepatite C e foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sentindo-se muito debilitado. Morreu de parada cardíaca no dia 22 de janeiro de 2011.

Carreira 
 Televisão
 1976 à 1978 - Planeta dos Homens - Vários Personagens
 1978 - Ciranda Cirandinha - Caetano (episódio:Toma que o filho é teu)
 1979 - Feijão Maravilha - Odara
 1981 - O Amor É Nosso - Dick Patterson
 1981 - Terras do sem fim - Vicente Carangaú
 1982 à 1986 - Sítio do Picapau Amarelo - Tommil
 1990 - Mico Preto - Dorival
 1996 - A Vida como Ela É... - Vários Personagens
 1999 - Andando nas Nuvens - Dr. Guto Pillar

 Cinema
 1973 - Anjo Loiro 1978 - Nos Embalos de Ipanema 1980 - O Convite ao Prazer 1981 - Aquele Breve Encanto 1985 - Tropclip 1987 - Tempo das Uvas 1999 - Meio Fio Teatro
 1970 - Hair 1970 - Hoje é Dia de Rock 1971 - Rock Horror Show 1971 - Porandubas Populares 1972 - Atrás da Trouxa 1973 - Disritmia I 1974 - Os Turrões 1975 e 1976 - Disritmia II 1977 - Village 1978 - Pó de Guaraná 1978 - A Pequena Loja de Horrores 1979 - O Último Desejo 1981 - Blue Jeans 1981 - O Corsário do Rei 1984 - Splish, Splash 1985 - Foi Bom, Meu Bem? 1985 - O Mágico de Oz 1986 - Vidigal 1989 - Ladrão que Rouba Ladrão 1990 e 1991 - A Fada Mofada 1993 e 1994 - O Diamante do Grão Mongol 1997 - Galileu 2000 - Bonitinha, Mas Ordinária 2005 - A Causa da Liberdade 2007 - O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá 2009 - Interpretando''

Atores do estado de São Paulo
Alunos da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
Naturais de Santo André (São Paulo)